On peut parler d'escalier Gabriel pour les constructions suivantes : 
 l'escalier Gabriel dans l'aile Gabriel du château de Versailles, dessiné par Ange-Jacques Gabriel ;
 l'escalier Gabriel du Palais des ducs de Bourgogne à Dijon dessiné par Jacques V Gabriel ;
 l'escalier Gabriel du  Palais du Parlement de Bretagne à Rennes, dessiné par Jacques V Gabriel ;
 l'escalier Gabriel de l'Hôtel de Blossac à Rennes, dont on attribue le dessin à Jacques V Gabriel.

Escalier